Chitō-ryū – stile di karate
 Giosuè Chitò – calciatore italiano
 Levi Chito – ward dello Zambia, parte della Provincia di Copperbelt e del Distretto di Luanshya